Vonjo ima više značenja:
 Vonjo (Bergamo)
 Vonjo (Ređo Emilija)